La 2. Fußball-Bundesliga 1994-1995 è stata la ventunesima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. È terminata con la promozione in Bundesliga di , che ha vinto il torneo, più  e .

Capocannoniere del torneo è stato Jürgen Rische del Lipsia con 17 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1995-1996.
      Retrocessi in Regionalliga 1995-1996.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Hansa Rostock (19)
 Maggior numero di pareggi: Zwickau (17)
 Maggior numero di sconfitte: FSV Francoforte (25)
 Minor numero di vittorie: FSV Francoforte (3)
 Minor numero di pareggi: FSV Francoforte (6)
 Minor numero di sconfitte: St. Pauli, Mannheim (5)
 Miglior attacco: Hansa Rostock (66 gol fatti)
 Peggior attacco: Zwickau (32 gol fatti)
 Miglior difesa: Hansa Rostock (30 gol subiti)
 Peggior difesa: FSV Francoforte (103 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Hansa Rostock (+36)
 Peggior differenza reti: FSV Francoforte (-64)
 Miglior serie positiva: St. Pauli (15, 5ª-19ª)
 Peggior serie negativa: FSV Francoforte (7, 6ª-12ª) , Homburg (7, 26ª-32ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Fortuna Colonia (6, 18ª-23ª)
Partite
 Più gol (9):
Hannover-Norimberga 6-3, 8 ottobre 1994
 Maggior scarto di gol (7): Hannover-FSV Francoforte 7-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 37 gol nella 34ª giornata, 37 gol nella 33ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 15 gol nella 5ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 7 in 17ª giornata, 26ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Peter Müller (10)
 Frank Fleske (9)
 Jörg Friedrichs (9)
 Bernd Hauer (9)
 Frank Kiefer (9)
 Bodo Brandt-Chollé (8)
 Carsten Byernetzky (8)
 Heinz-Dieter Casper (8)
 Holger Dehmelt (8)
 Bernd Domurat (8)
 Norbert Dörr (8)
 Kurt Ertl (8)
 Herbert Fandel (8)
 Helmut Fleischer (8)
 Günther Frey (8)
 Frank Gettke (8)
 Jörg Hotop (8)
 Burkard Hufgard (8)
 Uwe Kemmling (8)
 Torsten Koop (8)
 Thomas Leimert (8)
 Lutz Pohlmann (8)
 Michael Prengel (8)
 Thomas Rüdiger (8)
 Wolfgang Stark (8)
 Wolfgang Friedrichs (7)
 Norbert Haupt (7)
 Volkmar Fischer (4)
 Hermann Albrecht (3)
 Alfons Berg (3)
 Hans-Peter Best (3)

 Winfried Buchhart (3)
 Georg Dardenne (3)
 Lutz-Michael Fröhlich (3)
 Günther Habermann (3)
 Bernd Heynemann (3)
 Jürgen Jansen (3)
 Hellmut Krug (3)
 Michael Malbranc (3)
 Hans-Joachim Osmers (3)
 Hans Scheuerer (3)
 Manfred Schmidt (3)
 Edgar Steinborn (3)
 Eugen Strigel (3)
 Lutz Wagner (3)
 Rainer Werthmann (3)
 Wolf-Günter Wiesel (3)
 Bernhard Zerr (3)
 Hans-Joachim Albers (2)
 Jürgen Aust (2)
 Ralf Hilmes (2)
 Hans-Jürgen Kasper (2)
 Jörg Keßler (2)
 Markus Merk (2)
 Jörn Thiemer (2)
 Holger Waldmann (2)
 Hans-Jürgen Weber (2)
 Volker Wezel (2)
 Hartmut Strampe (1)
 Wieland Ziller (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
1994-1995